Le terme Ruta del Sol peut désigner :

 le Tour d'Andalousie (Vuelta a Andalucía - Ruta Ciclista del Sol), une course cycliste régionale en Espagne,
 une région touristique littorale de la République de l'Équateur - article détaillé en espagnol,
 une route de Colombie - article détaillé en espagnol.